49th Street (straat) - straat in New York
 49th Street (Broadway Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat